Ве́ра Ре́зник:
 Резник, Вера Григорьевна (род. 1944) — российский переводчик, писатель, литературовед.
 Резник, Вера Михайловна (1923—2008) — Герой Социалистического Труда, бригадир совхоза.